HooSeek était un multi-moteur de recherche solidaire. Le site devait porter une aide aux associations françaises et internationales par l'intermédiaire d'un parrainage sans frais pour l'utilisateur.

Présentation 
Le site a été créé en octobre 2006, mais réellement lancé en janvier 2008 à la suite d'une longue gestation.

Le nom HooSeek est composé de deux parties : « Hoo » est un préfixe qui vient de Hoortus, dérivé du mot latin hortus signifiant jardin. Les créateurs d'HooSeek l'utilisent comme préfixe à chacune de leurs actions. « Seek » est simplement un verbe anglais qui signifie chercher.

L'un des buts d'HooSeek était de parrainer des associations. L'utilisateur du moteur « surfait utile » en soutenant 4 ONG de son choix parmi plus de . Le site s’engageait à reverser 50 % des gains générés par les recherches des internautes qui soutenaient une ou plusieurs associations. L'argent nécessaire pour ces dons venait des partenariats d'HooSeek avec les moteurs de recherche, ces derniers reversant une partie de leur chiffre d’affaires en échange du trafic que le site leur apporte.

En juin 2008, le site a ainsi remis un chèque de 500 euros à l'association Kokopelli, grâce aux  internautes qui l'ont soutenue. C'était la première fois que la barre de parrainage dépassait les 500 euros pour une ONG.

En , il semblait qu'il n'y ait plus aucun responsable du site, les derniers messages postés par l'équipe gestionnaire datant de . De nombreuses demandes d'information postées dans le blog d'Hooseek par des utilisateurs sont restées sans réponse. Beaucoup d'argent a été récolté pour les associations mais très peu a été redistribué, ce qui souleva l'inquiétude des internautes et des associations. 

En , le portail hooseek est arrêté.

Notes et références

Liens externes 
  (lien mort)

Moteur de recherche (service)
Entreprise fondée en 2008
Site web disparu
Entreprise ayant son siège à Neuilly-sur-Seine